Храм Веры, Надежды, Любови и матери их Софии — название православных храмов, освящённых во имя святых мучениц Веры, Надежды, Любови и их матери Софии.

Престольный праздник — 30 сентября.

Россия 
 Храм Святых Мучениц Веры, Надежды, Любови и Матери их Софии — в Белгороде.
 Церковь Веры, Надежды, Любови и матери их Софии — в Благовещенске.
 Церковь Веры, Надежды, Любови и Софии на Миусском кладбище — в Москве.
 Храм Веры, Надежды, Любови и матери их Софии при НМИЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачёва — в Москве.
 Храм Веры, Надежды, Любови и матери их Софии — в Обнинске.
 Церковь Веры, Надежды, Любови и матери их Софии — в Пскове.
 Софийская церковь — в Самаре.
 Церковь Веры, Надежды, Любови и матери их Софии — в Санкт-Петербурге.
 Храм Веры, Надежды, Любови и матери их Софии — в Усть-Луге.

Узбекистан 
 Храм Веры, Надежды, Любови и матери их Софии — в Красногорске.